Steenbergen bezeichnet:

 Steenbergen, eine Gemeinde in den Niederlanden

Steenbergen ist der Familienname folgender Personen:
 Albertus Steenbergen (1814–1900), niederländischer Maler, Aquarellist und Schriftsteller
 Carsten Steenbergen (* 1973), deutscher Roman- und Drehbuchautor
 Gerard van Steenbergen (20.–21. Jahrhundert), niederländischer Bildhauer
 Jan Steenbergen (1676–1730), niederländischer Holzblasinstrumentenmacher
 Johan Steenbergen (1886–1967), niederländischer Unternehmer
 Marrit Steenbergen (* 2000), niederländische Schwimmerin
 Paul Steenbergen (1907–1989), niederländischer Schauspieler
 Piet Steenbergen (1928–2010), niederländischer Fußballspieler
 Quinta Steenbergen (* 1985), niederländische Volleyballspielerin
 Rik Van Steenbergen (1924–2003), belgischer Radrennfahrer
 Tyler Steenbergen (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Steenberg
 Mary Steenburgen (* 1953), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin